Umbraculum Schumacher, 1817 : un genre de gastéropodes marins de la famille des Umbraculidae, 
Umbraculum Gottsche, 1861 : un genre d’hépatiques de la famille des Hymenophytaceae.